ABN AMRO World Tennis Tournament 2020 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Роттердаме (Нидерланды) на закрытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 500 с призовым фондом в размере 2155 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

В 2020 году 47-й турнир проходил в период с 10 февраля по 16 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 3 Февраля 2020
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Таллон Грикспур
  Робин Хасе 
  Янник Синнер 
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
  Вашек Поспишил
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Мартон Фучович
  Филипп Кольшрайбер
  Грегуар Баррер
  Михаил Кукушкин
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 3 Февраля 2020
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Сандер Арендс /  Дэвид Пел
  Стефанос Циципас /  Ненад Зимонич

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

Роттердам
Теннис
Февраль 2020 года
Роттердам